Алексе́й Титаре́нко:
 Титаренко, Алексей Антонович (1915—1992) — советский партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1985).
 Титаренко, Алексей Викторович (род. 1962) — советский и российский фотохудожник.